Europees clubvoetbal is in het voetbal het geheel aan door de UEFA georganiseerde Europese clubcompetities. Tegenwoordig bestaan er (bij de mannen) drie van dergelijke internationale competities;
 UEFA Champions League (vanaf 1992/93); voorheen als de Europacup I bekend.
 UEFA Europa League (vanaf 2009/10), voorheen onder de noemer UEFA Cup gespeeld; in het seizoen 1971/72 het bekertoernooi dat in de plaats kwam van de Jaarbeursstedenbeker. De naamverandering ging tevens gepaard met de integratie van de UEFA Intertoto Cup. De Intertoto Cup heette tussen 1961 en 1971 de International Football Cup.
 UEFA Europa Conference League (vanaf 2021/22).

Van 1960 tot en met 1999 werd het toernooi om de Europacup II gehouden. Deelname was voorbehouden aan de winnaar (of verliezend finalist) van de nationale bekercompetitie in de deelnemende landen en eventueel de cuphouder indien deze zich niet had geplaatst voor de Europacup I. Met ingang van het seizoen 1999/2000 is deze beker opgegaan in de UEFA Cup.

Voor de vrouwen wordt de UEFA Women's Champions League georganiseerd, daarnaast is er nog de UEFA Youth League.

Mannen

Finalisten 
 1e finaleplaats is in blauw weergegeven (artikellink)
 1e bekerwinst is vet weergegeven

Statistieken

Landen 
De kampioenen van elke nationale competitie nemen deel aan de (voorrondes van de) Champions League. Alleen Liechtenstein kent geen eigen competitie, waardoor de bekerwinnaar van de dwergstaat mag instromen in de voorrondes van de Conference League.

Van de 55 UEFA-landen zijn er slechts negen die nog nooit een club in de groepsfase van een Europese competitie hebben gehad. Dat zijn IJsland, Faeröer, Noord-Ierland, Wales, Andorra, San Marino, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Malta.

Deze lijst wordt steeds kleiner. In 2018 kreeg Luxemburg voor het eerst een vertegenwoordiger in de groepsfase van een Europees toernooi, in 2021 gold dat voor Estland en Armenië en in 2022 voor Litouwen, Kosovo en de dwergstaat Liechtenstein. Het vorstendom Liechtenstein is het kleinste onafhankelijke Europese land dat ooit een vertegenwoordiger had in een Europese groepsfase.

Clubs 
Tot en met het seizoen 2021/22 hebben 102 clubs en een combinatieteam (Londen XI) een of meerdere keren een finaleplaats in een van de toernooien gehaald. Negen clubs bereikten tien keer of vaker een finaleplaats, Real Madrid is recordhouder met 21 finaleplaatsen, FC Barcelona volgt met achttien en Juventus (16x), Liverpool FC (15x), AC Milan (14x), Bayern München (13x) en AFC Ajax, Benfica en Internazionale (alle drie 10x) zijn de andere zeven. Negentien clubs bereikten ten minste een keer de finale in drie toernooien. Van de 48 clubs (inclusief Londen XI) die eenmaal een finale bereikte veroverden zestien de beker.

Bekerwinnaars
Tot en met het seizoen 2021/22 hebben 63 clubs een of meerdere bekers gewonnen. Van deze 63 clubs wonnen achttien clubs er drie of meer, dertien clubs wonnen tweemaal een beker en 32 clubs ieder eenmaal. Real Madrid is recordhouder met zestien bekerzeges, FC Barcelona volgt met twaalf, AC Milan en Liverpool FC met negen en Bayern München met acht.

De “beker met de grote oren” (EC-I/CL, 64 edities) werd door 22 clubs ten minste eenmaal gewonnen. De Jaarbeursbeker (dertien edities) werd door negen clubs veroverd, de opvolgende UEFA Cup (inclusief Europa League, 48 edities) werd door 29 clubs ten minste eenmaal gewonnen en de EC-II (39 edities) ten minste eenmaal door 32 clubs.

Van de negentien clubs die in drie toernooien ten minste een keer de finale bereikten slaagden zes clubs er in ten minste eenmaal ook de beker in deze drie toernooien te winnen; Juventus slaagde hier in 1985 als eerste in. Ajax en FC Barcelona volgden in 1992, Bayern München in 1996, Chelsea in 2013 en Manchester United completeerde het zestal in 2017. 

Verliezend finalist 
Juventus verloor tien keer een finale en is hiermee 'recordhouder', Benfica volgt met acht verloren finales en FC Barcelona en Liverpool FC met zes verloren finales. Vijf clubs verloren er vijf: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Bayern München en Real Madrid.

 vet jaartal = bekerwinst, normaal jaartal = finaleplaats

Landen
 vet jaartal = bekerwinst, normaal jaartal = finaleplaats